Henche steht für:
 Henche (Guadalajara), Ort in der Provinz Guadalajara, Spanien

Henche ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Rudolf Henche (* 1940), deutscher Chirurg